Rostalski ist der Familienname folgender Personen:

 Frauke Rostalski (* 1985; Frauke Meta Timm), deutsche Rechtswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Gisela Richter-Rostalski (1927–2013), deutsche Schriftstellerin, Hörspiel- und Drehbuchautorin